Velika nagrada Mehike 2017 je osemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 29. oktobra 2017 na dirkališču Autódromo Hermanos Rodríguez v mestu Ciudad de México. Zmagal je Max Verstappen, Red Bull-TAG Heuer, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, Mercedes, tretje pa Kimi Räikkönen, Ferrari. Lewis Hamilton si je z osmim mestom že zagotovil četrti dirkaški naslov Svetovnega prvaka Formule 1.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|5
| Sebastian Vettel 
|Ferrari
|1:17,665
|1:16,870
|1:16,488
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|33
| Max Verstappen 
|
|1:17,630
|1:16,524
|1:16,574
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|44
| Lewis Hamilton 
|Mercedes
|1:17,518
|1:17,035
|1:16,934
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|77
| Valtteri Bottas 
|Mercedes
|1:17,578
|1:17,161
|1:16,958
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:18,148
|1:17,534
|1:17,238
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|31
| Esteban Ocon 
|Force India-Mercedes
|1:18,336
|1:17,827
|1:17,437
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo 
|
|1:18,208
|1:17,631
|1:17,447
|align="center"|16
|-
!8
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg 
|Renault
|1:18,322
|1:17,792
|1:17,466
|align="center"|7
|-
!9
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|1:18,405
|1:17,753
|1:17,794
|align="center"|8
|-
!10
|align="center"|11
| Sergio Pérez 
|Force India-Mercedes
|1:18,020
|1:17,868
|1:17,807
|align="center"|9
|-
!11
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|1:18,570
|1:18,099
|
|align="center"|10
|-
!12
|align="center"|18
| Lance Stroll 
|Williams-Mercedes
|1:18,902
|1:19,159
|
|align="center"|11
|-
!13
|align="center"|28
| Brendon Hartley 
|Toro Rosso
|1:18,683
|no time
|
|align="center"|17
|-
!14
|align="center"|14
| Fernando Alonso 
|McLaren-Honda
|1:17,710
|no time
|
|align="center"|18
|-
!15
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|1:18,578
|no time
|
|align="center"|19
|-
!16
|align="center"|9
| Marcus Ericsson 
|Sauber-Ferrari
|1:19,176
|
|
|align="center"|12
|-
!17
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein 
|Sauber-Ferrari
|1:19,333
|
|
|align="center"|13
|-
!18
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:19,443
|
|
|align="center"|14
|-
!19
|align="center"|8
| Romain Grosjean 
|Haas-Ferrari
|1:19,473
|
|
|align="center"|15
|-
!—
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|Toro Rosso
|brez časa
|
|
|align="center"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|33
| Max Verstappen 
|
|71
| 1:36:26,552
|2
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|77
| Valtteri Bottas 
|Mercedes
|71
| +19,678
|4
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen 
|Ferrari
|71
| +54,007
|5
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|5
| Sebastian Vettel 
|Ferrari
|71
| +1:10,078
|1
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|31
| Esteban Ocon 
|Force India-Mercedes
|70
| +1 krog
|6
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|18
| Lance Stroll 
|Williams-Mercedes
|70
| +1 krog
|11
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|11
| Sergio Pérez 
|Force India-Mercedes
|70
| +1 krog
|9
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|20
|
|Haas-Ferrari
|70
| +1 krog
|14
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|44
| Lewis Hamilton 
|Mercedes
|70
| +1 krog
|3
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|14
| Fernando Alonso 
|McLaren-Honda
|70
| +1 krog
|18
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|70
| +1 krog
|10
|align="center"| 
|-
!12
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|70
| +1 krog
|19
|align="center"|
|-
!13
|align="center"|10
| Pierre Gasly 
|Toro Rosso
|70
| +1 krog
|20
|align="center"|
|-
!14
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein 
|Sauber-Ferrari
|69
| +2 kroga
|13
|align="center"|
|-
!15
|align="center"|8
| Romain Grosjean 
|Haas-Ferrari
|69
| +2 kroga
|15
|align="center"|
|-
!Ods
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|59
|Motor
|8
|align="center"|
|-
!Ods
|align="center"|9
| Marcus Ericsson 
|Sauber-Ferrari
|55
|Motor
|12
|
|-
!Ods
|align="center"|28
| Brendon Hartley 
|Toro Rosso
|30
|Motor
|17
|
|-
!Ods
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|24
|El. sisten
|7
|align="center"|
|-
!Ods
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo 
|
|5
|Motor
|16
|align="center"|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2017
2017